Сакраменто () може да се отнася до няколко неща:

 Сакраменто, град в САЩ и столица на Калифорния
 Сакраменто, окръг в Калифорния, чийто окръжен център е Сакраменто
 Сакраменто (река), най-дългата река в щата Калифорния, САЩ